Estación Navarro puede referirse a dos estaciones ferroviarias de la ciudad argentina de Navarro, provincia de Buenos Aires:

Estación Navarro, correspondiente al Ferrocarril Belgrano, construida por la Compañía General de Ferrocarriles en la Provincia de Buenos Aires;
Estación Navarro, correspondiente al Ferrocarril Roca, construida por el Ferrocarril del Sud.